Clair est un adjectif et un nom propre qui peut correspondre à un prénom, un nom de famille ou un nom de lieu.

Prénom ou patronyme 
Clair est un prénom masculin peu usité de nos jours, fêté le  janvier ou le  juin ou le 10 octobre. 

Son étymologie est latine : « clarus », signifiant clair.

Son féminin est Claire. Voir .

Nom de personnes

Saints chrétiens

Patronymes 

 Charles Clair (1860-1930), peintre et graveur français ;
 Cyrielle Clair (née en 1955), actrice française ;
 Denise Clair (1916-1970), actrice française ;
 Dick Clair (1931-1988), acteur américain ;
 Janete Clair (1925-1983), scénariste brésilienne ;
 Julia Clair (1994-), sauteuse à ski française ;
Pierre Clair (1821-1855), sculpteur français ;
 Merven Clair (1993-), boxeur mauricien ;
 Sandie Clair (1988-), coureuse cycliste française.

Pseudonymes 

 Jean Clair, nom de plume de Gérard Régnier (né en 1940), essayiste, historien de l'art et ancien directeur de musée français ;
 David Boring (de son vrai nom Michael Bensoussan), chanteur et acteur français, fils de Prosper Bensoussan ;
 Philippe Clair (de son vrai nom Prosper Bensoussan) (1930-2020), acteur et réalisateur français ;
 René Clair, nom de plume de René Lucien Chomette (1898-1981), cinéaste et écrivain français.

Toponymes 

 Clair, une paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Clair, un village canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Champ pétrolifère de Clair, un champ pétrolifère situé en Mer du Nord ;
 .

Œuvres 

 Clair (In una notte di chiaro di luna), un film italien de Lina Wertmüller sorti en 1989 ;
 Clair, une chanson du chanteur irlandais Gilbert O'Sullivan sortie en 1972 ;
 Clair, un album du chanteur français J. P. Nataf sorti en 2009.

Divers  
 Diffusion en clair, en télévision, une diffusion non cryptée et donc accessible au plus grand nombre
 Clair, grade ou « niveau d’existence » de référence, dans la scientologie
 CLAIR, organisation gouvernementale japonaise de coopération internationale des collectivités territoriales

Références 

Patronyme français